Citoyen, sujet de droits et de devoirs ;
 
 Mouvement des citoyens, ancien parti politique français ;
 Parti des Citoyens (Espagne), parti politique espagnol ;
 Citoyen, le cinquième album du chanteur néerlandais Dick Annegarn.